Суперкубок Ізраїлю з футболу 2020 — 9-й розіграш турніру. Матчі відбулись 8 і 13 серпня 2020 року між чемпіоном Ізраїлю клубом Маккабі (Тель-Авів) та володарем кубка Ізраїлю клубом Хапоель (Беер-Шева).

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Ізраїлю на soccerway 

2020
Ізраїль